Plaats in Indonesië
 Temboro (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Temboro (Karas), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java